MFF, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Formation de Medusae Fossae (Medusae Fossae Formation en anglais), une région de la planète Mars ;
 Malmö FF, un club de football à Malmö en Suède ;
 Fédération de Birmanie de football (Myanmar Football Federation en anglais) ;
 Fédération de Mongolie de football (Mongolian Football Federation en anglais) ;
 , un festival de cinéma à Milan ;
 , une fondation consacrée à l'image de la chimie ;
 Médecine Fondée sur les Faits (Evidence Based Medecine - EBM en anglais), démarche de soin fondée sur les résultats récents issus de la recherche, les compétences du praticien ainsi que les préférences et le stade de la maladie du patient.